Левинка:
 Левинка — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Левинка — село в Богородицком районе Тульской области.
 Левинка — река в Ивановской области.
 Левинка — река на территории Нижнего Новгорода